Il singolare del torneo di tennis Brighton International 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Tim Henman (campione)
 Dominik Hrbatý (finale)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)

 Vladimir Volčkov (semifinali)
 Greg Rusedski (primo turno)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 Markus Hantschk (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brighton International 2000
ATP Tour 2000